Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por população estimada no ano de 1978, com a divisão territorial administrativa e os topônimos da época.

Ligações externas 
 Mapa da divisão territorial paulista 1965-1979

Populacao
1978